Leyer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Schneider-Leyer (1908–1976), deutscher Autor und Kynologe
 Martin Leyer-Pritzkow (* 1957), deutscher Kurator und Autor
 Roland Leyer (* 1965), deutscher Stuntman, Stuntcoordinator und Regisseur